Aleksander Mikołaj Tomaszewski (1890–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, szef sztabu POW
 Aleksander Tomaszewski (1891–1970) – polski wojskowy, major piechoty Wojska Polskiego 
 Aleksander Tomaszewski (1904–1949) – polski wojskowy, kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer AK